Schell steht für:
 Schell (Familienname), zu Namensträgern siehe dort
 Schell, Kartenspielfarbe, siehe Schellen (Farbe)
 Schell (Adelsgeschlecht), westfälisches Adelsgeschlecht

Orte:
 Schell (Wuppertal), Ortsteil von Wuppertal
 Schell (Volstroff), Ortsteil von Volstroff, Département Moselle, Frankreich
 Schell, früherer deutscher Name von Želí, Ortsteil von Libčany, Tschechien

Siehe auch:
 Vittinghoff gen. Schell 
 Shell
 Czell
 Sckell, deutsche Gärtner- und Maler-Familie